Yhä hämärää () — дебютный альбом финской группы Paavoharju, вышедший 14 сентября 2005 года на лейбле Fonal Records.

Список композиций 
 Ikuisuuden maailma
 Valo tihkuu kaiken läpi
 Kuu lohduttaa huolestuneita
 Syvyys
 Puhuri
 Ilmaa virtaa
 Aamuauringon tuntuinen
 Vitivalkoinen
 Kuljin kauas
 On yhä hämärää
 Musta katu

Примечания 

Альбомы психоделического рока
Альбомы 2005 года
Альбомы Paavoharju
Дебютные альбомы 2005 года